Bärenstein kan syfta på:

Geografi

Tjeckien 

 Medvědí Skála, berg,

Tyskland 

 Bärenstein, Altenberg, ort, Sachsen, 
 Bärenstein, Erzgebirgskreis, Sachsen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar